Swarovski – austriackie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją wyrobów ze szkła ołowiowego, zwanego szkłem kryształowym 
 Swarovski Kristallwelten – muzeum-wystawa kryształów

Osoby o nazwisku Swarovski, Svárovský:
 Leoš Svárovský (ur. 1961) – dyrygent
 Daniel Swarovski (1862–1956) – przedsiębiorca
 Gernot Langes-Swarovski (ur. 1943) – przedsiębiorca
 Markus Langes-Swarovski (ur. 1974) – przedsiębiorca
 Hans Swarowsky (1899–1975) – dyrygent
 Marli Swarowsky (ur. 1948) – brazylijski artysta